Заперевальний — мікрорайон у місті Донецьку.
 Заперевальний — залізничний зупинний пункт у мікрорайоні Заперевальний міста Донецька.

Інше 
 «Заперевальна» — шахта у місті Донецьку. Закрита у 1990-х роках.